Александар Божинов (болг. Александър Божинов; нар. 24 лютого 1878, Свіштов — 30 вересня 1968, Софія — болгарський художник, публіцист і письменник, карикатурист.
 Валерій Божинов (болг. Валери Божинов, нар. 15 лютого 1986, Горішня Оряховиця) — болгарський футболіст, нападник клубу «Партизан».